„Søulven” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Kongelige Danske Marine:
 „Søulven” – torpedowiec 2. klasy z lat 80. XX wieku, ex-Torpedowiec nr 5, a następnie Torpedowiec nr 3
 „Søulven” – torpedowiec typu Søridderen z początku XX wieku
 „Søulven” – trałowiec typu Søbjørnen z okresu II wojny światowej
 „Søulven” (P515) – kuter torpedowy typu Søløven z lat 60. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy duńskich okrętów